La Penne, comune francese del dipartimento delle Alpi Marittime conosciuto con l'esonimo italiano La Penna
 La Penne-sur-Huveaune, comune francese del dipartimento delle Bocche del Rodano
 La Penne-sur-l'Ouvèze, comune francese del dipartimento della Drôme

Pagine correlate 
De la Penne